Commission électorale indépendante peut désigner :
 Commission électorale indépendante, en Afrique du Sud
 Commission électorale nationale indépendante, en République démocratique du Congo ;
 Commission électorale indépendante, en Côte d'Ivoire